Поверхность () — граница раздела двух фаз (твёрдого тела, жидкости, газа, вакуума).

Описание 
Для твёрдого тела характер межатомных сил на поверхности отличается от того, что имеет место в его объеме. В результате этого равновесная структура верхнего атомного слоя, формирующаяся в результате атомной перестройки, как правило, отличается от соответствующей структуры атомной плоскости в объеме. Это приводит, в частности, к появлению у поверхности особых, присущих только ей свойств (например, поверхностных электронных состояний). Выделяют два основных типа атомной перестройки на поверхности: релаксацию и реконструкцию .

См. также 
 Поверхность раздела фаз

Примечания

Литература 
 Оура К., Лифшиц В. Г., Саранин А. А. и др. Введение в физику поверхности / Под ред. В. И. Сергиенко. — М.: Наука, 2006. — 490 с.

Молекулярная физика